Logan – masyw górski w Ameryce Północnej
 Logan – szkockie nazwisko i nazwa klanu
 Dacia Logan – samochód osobowy produkowany przez firmę Dacia, sprzedawany także pod marką Renault
 Logan - bohater amerykańskiego filmu z 1976 roku na podstawie powieści fantastycznonaukowej Williama F. Nolana i George’a Claytona Johnsona Ucieczka Logana
 Logan – amerykański film fantastycznonaukowy z 2017 roku

Miejscowości w USA:
 Logan – jednostka osadnicza w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Logan – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Harrison
 Logan – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Logan – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Quay
 Logan – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Logan – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Cache
 Logan – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Logan
Gminy w USA:
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Baxter
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Independence
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Peoria
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dearborn
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fountain
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Calhoun
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Ida
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lyon
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Winnebago
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Allen
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Barton
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Butler
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Dickinson
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Edwards
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Gray
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Marshall
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Meade
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Ottawa
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pawnee
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Phillips
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sheridan
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Sherman
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Smith
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Mason
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Aitkin
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Reynolds
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Wayne
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Burt
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Cuming
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dixon
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Dodge
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Gage
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Kearney
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Knox
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Gloucester
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Auglaize
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Blair
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Clinton
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Hand
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jerauld
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Minnehaha
 Logan (ang. Logan Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Sanborn
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Kolorado
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Nebraska
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Logan (ang. Logan County) – w stanie Wirginia Zachodnia